https://vk.com/ninurta(фотогалерея)
 
Научно-исследовательский институт оптико-электронного приборостроения (ОАО «НИИ ОЭП», ранее ФГУП НИИКИ ОЭП) — НИИ в городе Сосновый Бор, занимающийся разработкой, изготовлением и испытанием оптико-электронных приборов различного назначения. Является дочерним обществом Корпорации космических систем специального назначения «Комета».

Институт занимает земельный участок в 460 гектаров, общая площадь корпусов — 110 000 м². Численность работающих в НИИКИ ОЭП по состоянию на начало 2011 года превышает 800 человек, из них более 50 докторов и кандидатов наук .

История 
Создан в 1969 году как филиал № 2 ГОИ. В 1990 году получил статус самостоятельного предприятия федерального подчинения, с 1997 года — федерального научно-производственного центра.
В 2012 г. после акционирования приобрёл новое наименование и вошёл в состав Корпорации «Комета».

Достопримечательности 

Институт расположен на Устьинском мысу, известном с давних времён  на старинных картах под названием "Долгой нос". По оси мыса была устроена уникальная рельсовая трасса, на которой проводились испытания оптической аппаратуры в интересах "Аэрофлота".

На территории института находится недостроенная башня большого универсального стенда «Вертикаль», на котором предполагалось проводить наземные комплексные оптотехнические испытания крупногабаритной (до 3,5 м) космической оптико-электронной аппаратуры при имитации условий эксплуатации.

Стенд «Вертикаль» представляет собой массивное сооружение, высотой примерно 80 метров.
Здание стенда до сих пор недостроено.

По состоянию на 2016 год территория вокргуг универсального стенда «Вертикаль» полностью заброшена, здания и аппаратура разворованы.

Примечания 

Научные институты России